Sigeric (rei dels visigots) (? - Barcino, 415), noble visigot que va esdevenir rei dels visigots de Tolosa durant una setmana
 Sigeric d'Essex, rei d'Essex, des del 758 fins al 798, data en què va abdicar per anar de pelegrí a Roma 
 Sigeric II (segle IX), rei d'Essex conegut només per una carta datada entre 829 i 837 
 Sigeric el Seriós (?-994), religiós anglosaxó, Arquebisbe de Canterbury